Fatehgarh Sahib (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Fatehgarh Sahib (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Fatehgarh Sahib